Neon Lights Tour — третий концертный тур американской певицы и актрисы Деми Ловато в поддержку её четвёртого студийного альбома Demi (2013).

История 
27 сентября 2013 года на странице Ловато в Фейсбуке было опубликовано видео со словами «Neon Lights», сформированными из неоновых огней, а в конце сказано: «Воскресенье, 6 вечера». В следующее воскресенье, Neon Lights Tour был объявлен вместе с датами концертов. Тур получил своё название в честь третьего сингла с альбома DEMI «Neon Lights». Билеты поступили в продажу 5 октября 2013 года. 
Во время финального сезона шоу The X Factor (2013), Ловато объявила о своих планах покинуть шоу и постараться сфокусироваться на музыке и гастролях в 2014 году. Когда её спросили о планировании тура, Ловато заявила: «Вы можете рассчитывать на шоу, которое я никогда не делала раньше, я очень взволнована. Все мои другие шоу были о музыке, но на этот раз я хочу, чтобы оно было о расширении прав и возможностей девушек, я хочу, чтобы это была огромная вечеринка на которой каждый получает удовольствие и уходит с потрясающим опытом.» В том же интервью она дразнила возможным совместным исполнением с девушками из Fifth Harmony кавера на хит-сингл «Wannabe» группы Spice Girls. В другом интервью артистка сказала, что работала над туром со своим давним другом Ником Джонасом: «Он помогает создать шоу для моего тура в следующем году, сегодня мы говорили о дизайне и музыке, а также о том как мы можем сделать невероятное шоу, которое я никогда ещё не делала». 
4 февраля 2014 года было объявлено, что Ник Джонас является музыкальным и креативным директором тура. В интервью с Rolling Stones Ник заявил: «Я наблюдаю за видеоконтентом, гардеробом, освещением и постановкой, а также за течением музыкальной стороны, которая включает в себя создание аранжировок для песен. Я строю то, что хотела Деми, шоу без остановок и запусков. У нас с Деми один и тот же менеджер, и когда мне предложили эту должность я немедленно согласился. Отношения, в которых были Деми и я в течение восьми лет действительно дают мне понимание того, как наилучшим образом общаться с ней и её командой.» 
До начала тура, Ловато выложила видео-тизер на свой канал на YouTube, отображающий видеоконтент, который будет использоваться во время шоу. Во время интервью с MTV Джонас заявил: «Есть много эксклюзивного контента для этого тура. Деми подошла ко всему с творческой стороны — как к видео, так и к музыке, и она сказала: „Я хочу дать поклонникам нечто особенно в каждом кусочке шоу“.» Ловато продолжала комментировать и сказала что одним из её вдохновителей для тура является Бейонсе: «Я также была действительно вдохновлена Бейонсе, которая выпустила музыкальное видео для каждой песни на альбоме.»

Даты концертов

Отменённые концерты

Примечания 

Концертные туры Деми Ловато
Концертные туры 2014 года